Ба́ртлетт () — английская фамилия, и топоним.

Фамилия

А 
 Бартлетт, Адам (род. 1986) — британский футболист, вратарь английского клуба «Гейтсхед».
 Бартлетт, Алисия Хименес (род. 1951) — писательница, сценарист, известная серией детективов об инспекторе полиции Петре Деликадо.
 Бартлетт, Альберт (1923—2013) — американский профессор физики в Колорадском университете.

Б 
 Бартлетт, Бен (род. 1965) — британский композитор, гитарист, автор симфонической музыки.
 Бартлетт, Бонни (род. 1929) — американская актриса.

Д 
 Бартлетт, Джейн (1839—1923) — американская художница.
 Бартлетт, Джозеф (1834—1893) — американский юрист, военный и дипломат, участник Гражданской войны.
 
 Бартлетт, Дон (род. 1960) — канадский кёрлингист, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года.

Е 
 Бартлетт, Ева (род. 1977) — канадская активистка и блогер.

К 
 Бартлетт, Крейг (род. 1956) — американский аниматор.

Л 
 Бартлетт, Лора (род. 1988) — шотландская и британская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.

М 
 Бартлетт, Мортон (1909—1992) — американский фотограф, графический дизайнер и скульптор.
 Бартлетт, Мюррей (род. 1971) — австралийский и американский актёр.

Н 
 Бартлетт, Нил (1932—2008) — английский химик, открывший соединения благородных газов.

П

Р 
 Бартлетт, Робин (род. 1951) — американская актриса.
 Бартлетт, Роберт (1875—1946) — американский путешественник канадского происхождения.

С 
 Бартлетт, Сабрина (род. 1991) — английская актриса.
 Бартлетт, Сай (1900—1978) — американский сценарист, продюсер.
 Бартлетт, Стивен (бизнесмен) (род. 1992) — британский предприниматель и телеведущий.

Т 
 Бартлетт, Трумэн Хоуи (1835—1922) — американский скульптор, отец П. В. Бартлетта.

У 
 Бартлетт, Уильям Генри (1809—1854) — английский художник-гравёр.

Ф 
 Бартлетт, Фредерик Чарлз (1886—1969) — британский психолог, первый профессор экспериментальной психологии в университете Кембриджа.

Ч 
 Бартлетт, Чарльз (1885—1968) — британский велогонщик, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.

Ш 
 Бартлетт, Шон (род. 1972) — южноафриканский футболист.

Э 
 
 Бартлетт, Эдуард (1836—1908) — британский орнитолог, сын Эйбрахама Ди Бартлетта.
 Бартлетт, Эйбрахам Ди (1812—1897) — британский таксидермист, зоолог, директор Лондонского зоопарка (1859—1897), отец Эдуарда Бартлетта.
 Бартлетт, Эринн (род. 1973) — американская актриса и фотомодель.
 Бартлетт, Этель Агнес (1896—1978) — британская пианистка.

Составная фамилия 
  (1844—1922) — американский предприниматель и филантроп.
  (1873—1953) — американский художник и коллекционер, сын предыдущего.
  — художественное собрание, переданное Ф. Клэй-Бартлеттом Чикагскому институту искусств в память о жене.

Топоним 
 США
 Бартлетт — тауншип в округе Тодд, Миннесота.
 Бартлетт (Калифорния)
 Бартлетт (Иллинойс)
 Бартлетт (Айова)
 Бартлетт (Канзас)
 Бартлетт (Небраска)
 Бартлетт (Нью Гэмпшир)
 Бартлетт (Огайо)
 Бартлетт — город в округе Шелби, Теннесси.
 Бартлетт (Техас)
 Бартлетт (Вирджиния)

См. также 

 Критерий Бартлетта

Примечания